Tozzi kan syfta på:

 6011 Tozzi – en asteroid i huvudbältet

Personer

 Tahyna Tozzi – en australisk skådespelare och sångare
 Umberto Tozzi – en italiensk popstjärna
 Roberto Tozzi – en italiensk friidrottare inom kortdistanslöpning